Azet steht für:
 eine ungesättigte chemische Verbindung, siehe Azete
 Azet (Hautes-Pyrénées), Gemeinde in Südfrankreich
 Azet (Tageszeitung), ehemalige Tageszeitung in der DDR
 Azet (Rapper), Rapper aus Dresden

 AZet Dance Company